Гугучия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гугучия, Александр Илларионович (1905—1981) — министр государственной безопасности Дагестанской АССР, генерал-майор.
 Гугучия, Джото Иосифович (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гугучия, Мелитон Васильевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.